

Ліндонвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Ліндонвілл — селище, штат Вермонт